Martín García Moritán (1955-), diplomático argentino.
Roberto García Moritán (p) (1948-), diplomático argentino.
Roberto García Moritán (h) (1977-), político argentino.